Goričko steht für:
 Goričko, Region in Slowenien
 Goričko (Dorf), Dorf in Kroatien
 Goričko (Vogelschutzgebiet), Vogelschutzgebiet in Slowenien